1850 км, 1850-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1850 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская  железная дорога. Код 793923
 1850 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 807736